Evodius oder Euodius, griechisch Evodios ist der (Vor-)Name folgender Personen:

 Euodius von Antiochien († um 69 n. Chr.), Heiliger der christlichen Kirche
 Euodius von Uzala, † 424
 Stefano Evodio Assemani (auch: Stephan Evodius Assemani; 1711–1782), Orientalist
 Evodius Wallbrecht OSA (1881–1965), deutscher Augustinerpater
 Evodius, Graf von Auvergne im 6. Jahrhundert